Film Critics Association bezeichnet folgende Organisationen:

 African-American Film Critics Association, eine US-amerikanische Vereinigung afroamerikanischer Filmkritike
 Austin Film Critics Association, eine US-amerikanische Organisation von Filmkritikern aus Austin im Bundesstaat Texas
 Broadcast Film Critics Association, ein Verband von Filmkritikern in den Vereinigten Staaten und Kanada
 Chicago Film Critics Association, eine US-amerikanische Filmkritiker-Vereinigung mit Sitz in Chicago
 Los Angeles Film Critics Association, eine US-amerikanische Filmkritiker-Vereinigung für die Verleihung der Los Angeles Film Critics Association Awards
 Toronto Film Critics Association, eine kanadaische Organisation von als Journalisten oder Rundfunksprechern arbeitenden Filmkritikern aus Toronto